Офицерские звания войск стран антигитлеровской коалиции и стран Оси времён Второй мировой войны.

Не отмечены:
 Китай (Антигитлеровская коалиция)
 Финляндия (страны Оси)

Обозначения:
 
 
 
 Waffen-SS/Allgemeine SS

Примечания 

Списки:Вооружённые силы